Piotr Anatolievitch Kotchetkov  - en russe :  et en  - (né le  à Penza en Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de gardien de but.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Dizel Penza, il commence sa carrière en senior en 2016 dans la VHL. Lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2019, il est choisi au deuxième tour, à la trente-sixième position au total par les Hurricanes de la Caroline. Il découvre la KHL avec le HK Sotchi en 2018. 

Le , Kotchetkov signe un contrat d'entrée de deux ans avec les Hurricanes. En février 2022, il part en Amérique du Nord et est assigné aux Wolves de Chicago, club-école des Hurricanes dans la Ligue américaine de hockey. Le , il joue son premier match avec les Hurricanes dans la Ligue nationale de hockey face aux Devils du New Jersey. Après avoir disputé ses premiers matchs dans les séries éliminatoires de la Coupe Stanley avec les Hurricanes, il remporte la Coupe Calder 2022 avec les Wolves.

Le , le gardien russe signe un nouveau contrat de quatre saisons avec les Hurricanes d'une valeur de 2 millions de dollars par saison.

Carrière internationale 
Il représente la Russie en sélections jeunes. Il est médaillé de bronze lors du Championnat du monde junior 2019.

Références

Naissance en juin 1999
Naissance à Penza
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Hurricanes de la Caroline
Champion de la Coupe Calder
Joueur du Dizel Penza
Joueur du HK Riazan
Joueur du HK Sotchi
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur du HK Vitiaz
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur des Hurricanes de la Caroline